Jean Fleming est un nom pouvant désigner:

 (1553/4-1609), courtisane écossaise
 (née en 1952), environnementaliste et biologiste néo-zélandaise

Voir aussi

Fleming, Jean